Leonel Neves de Faria (Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1908 — Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1935) foi um cantor e compositor de música popular brasileira.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira